Zender bezeichnet:
 Zender GmbH, deutsche Fahrzeugtuning-Firma
 Zender Thirty 7, Sportwagenstudie

Zender ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Zender (* 1960), deutscher Verwaltungsjurist
 Hans Zender (1936–2019), deutscher Dirigent und Komponist
 Lars Zender (* 1975), deutscher Hepatologe und Onkologe
 Matthias Zender (1907–1993), deutscher Ethnologe
 Niklas Zender (* 1990), deutscher Leichtathlet
 Rudolf Zender (1901–1988), Schweizer Maler, Grafiker und Zeichner
 Stuart Zender (* 1974), britischer Bassist, Komponist und Musikproduzent

Siehe auch:
 Zehnder